Берилл:

 Берилл — минерал гексагональной сингонии, из подкласса кольцевых силикатов.
 Берилл — одна из горных вершин на Дальнем Востоке России, на крайнем севере Хабаровского края.

См. также 
 5,56 mm kbs wz.96 Beryl